Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2009 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Ла Либертад, Сальвадор, хард

 22 — 26 апреля 2009

Плей-офф 

  отказались от участия до начала турнира.
  и  переходят в группу 2 зоны Америка
  и  выбывают в группу 4 зоны Америка

Группа IV 
 Ла Либертад, Сальвадор, хард

 22 — 26 апреля

  и  переходят в группу 3 зоны Америка.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы